Cesare Prandelli (1957) – ex calciatore e allenatore italiano;
Giacinto Prandelli (1914-2000) – tenore italiano